Häbbret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Häbbret, Kristinestad, Österbotten, 
 Häbbret (Kumlinge, Åland),

Se även
Häbbre

Robotskapade Finlandförgreningar